John Kelley peut désigner :
 John J. Kelley (1930-2011), athlète américain ;
 John L. Kelley (1916-1999), mathématicien américain.